1. Bundesliga 2017-2018 – campionato tedesco di pallavolo femminile
 1. Bundesliga 2017-2018 – campionato tedesco di pallavolo maschile